Кирил Христов Ципушев е български революционер, деец на Македонската младежка тайна революционна организация (ММТРО).

Биография 
Ципушев е роден през месец май 1906 година (или в 1907 година) в Радовиш, тогава в Османската империя. Произлиза от известното родолюбиво семейство Ципушеви: негов дядо е Димитър Ципушев, братов син е на Коце Ципушев и е чичо на Благой Ципушев. Баща му Христо Ципушев, също член на ВМРО, през 1924 година става жертва на сръбския терор.

След като Щип попада под сръбско управление след Балканските войни, участва дейно в борбите на македонските българи като член на ММТРО.

Заподозрян е от сръбските власти като студент в заговор на скопските студенти. Продължава опозиционната на режима дейност след излизането си от затвора и след осъждането на съратниците му на Скопския студентски процес, тъй като не е разкрит. Той е студент по медицина в Белград и открито подчертава българската си народност; подготвен добре исторически, отхвърля измислиците на сърбите за народностната принадлежност на населението в Македония.

Заедно с Кирил Татарчев са във връзка с Иван Бояджиев във Виена и действат за възстановяването на организацията. През октомври 1927 година предават инструкция до всички петорки във Вардарска Македония за по-нататъшните действия. За да не се допускат по-нататъшни разкрития, в практическата дейност трябва да се включват само младежи и девойки, които са вън от всякакво подозрение.

През 1928 година сръбските власти узнават, поради предателство на Кирил Караджов, че Кирил Ципушев и Благой Монев са едни от ръководителите на ММТРО, които дават инструкции за работа на всички окръжни, околийски и градски петорки, и че те са във връзка с главната петорка на ММТРО във Виена. През август Благой Монев е убит в Щип.

През октомври 1928 година чрез шифрована телеграма е уговорена среща между Кирил Ципушев и членове на ММТРО във Виена начело с Иван Бояджиев, с цел обсъждане на попожението и набелязване на нови форми на борба. Мястото на срещата е на австрийска територия, близо до границата. Вече предаден, Ципушев е проследен от агенти на сръбската тайна полиция и е застрелян при град Ясенец, близо до границата. Според друга версия под предлог, че ще го екстернират в България, е отведен от властите и е убит на 20 октомври при гората край Йесенице. В 1947 година костите му са пренесени и погребани в Радовиш.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ММТРО
Вардарска Македония под сръбска власт
Родени в Радовиш
Жертви на режима в Кралство Югославия
Българи в Югославия
Кирил